"Torri" pode ser:

 Torri del Benaco, comuna italiana do Véneto
 Torri in Sabina, comuna italiana do Lácio
 Torri di Quartesolo, comuna italiana do Véneto

Desambiguações de topônimos